Бенифайро-де-ла-Вальдигна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сафор. Занимает площадь 20,2 км². Население — 1679 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web turística de Gandia y la Safor
 Instituto Valenciano de Estadística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Turismo Valldigna
 Vall d'Alfandech Club de Fútbol

Муниципалитеты Валенсии